Амфисбените (Amphisbaena) са род люспести влечуги от семейство Червеобразни гущери (Amphisbaenidae), подразред Двуходки (Amphisbaenia).

Разпространение 
Видове от този род са разпространени в Южна Америка, Карибите и Панама.

Видове 
Родът включва над 100 вида амфисбени:

Източници